Independência, comune brasiliano dello Stato del Ceará
Independência, comune brasiliano dello Stato di Rio Grande do Sul